Сезон 2010/11 — является 119-м в истории футбольного клуба «Ливерпуль» и охватывает период с 1 июля 2010 по 30 июня 2011 года. Сезон стал 49-м подряд для клуба в высшем дивизионе чемпионата Англии и 20-м с момент последний победы в чемпионате Англии.

3 июня, перед началом сезона, стало известно о том, что Рафаэль Бенитес покидает должность главного тренер «Ливерпуля». После шести лет в клубе, контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Средства полученные им после расторжения контракта, Бенитес передал благотворительному фонду. На его место был назначен, Рой Ходжсон, выведший лондонский «Фулхэм» в финал Лиги Европы. 7 января, из-за плохих результатов Ливерпуля в чемпионате, Ходжсон был отправлен в отставку. Его сменил на посту главного тренера, Кенни Далглиш. За оставшиеся туры, шотландец поднял команду с 13-го места на 6-е.

Помимо изменений на тренерском посту, также изменения коснулись и руководства «Ливерпуля».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:30.230.000

Зима 

Убытки:67.500.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:33.800.000

Зима 

Прибыль:65.500.000

Общие убытки:97.730.000

Общая прибыль:99.300.000

Разница:1.570.000

Соревнования

Премьер лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

Лига Европы

Квалификация

3-й квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на официальном сайте клуба
 Сезон 2010/11 на LFC History
 Сезон «Ливерпуля» 2010/11 на ESPN
 liverpoolfc.ru — Сайт русскоязычных болельщиков «Ливерпуля»
 liverbird.ru — Сайт русскоязычных болельщиков «Ливерпуля»

2010/2011
Ливерпуль
Футбол в Англии в сезоне 2010/2011